Да Камино, иначе Каминези () — известный с XII века старинный итальянский род, возможно лангобардского происхождения, отдельные исследователи находят у него общие корни с родом Коллальто.

История 

Каминези владели синьориями в местности Марка Тревиджиана, в окрестностях Тревизо, пожалованными императорами и церковью. Начало приоберетений было положено браком Гуечеллоне с графиней и женщиной-кондотьером  около 1154 года, затем владения расширились на Ченеду, Беллуно и Кадоре. Обороне владений служили два замка: Кастелло ди Камино возле Одерцо и более мощный Серравалле в Витторио-Венето, которые контролировали дороги из Тревизо и Ченеды в Беллуно и Кадоре.

Род активно участвовал во внутренней политике Тревизо, дважды (в 1183 и 1199 году) давая присягу верности в качестве горожан. В XIII веке род разделился на две ветви, зачастую враждебные друг к другу — «Верхние Каминези» и «Нижние Каминези». Семья сплотила вокруг себя нобилитет Тревизо и партию гвельфов, иначе называемых «белыми», в стремлении ограничить растущее влияние семьи Да Романо (также известной как ), которая возглавляла «красных», или гибеллинов, при поддержке пополанов. В конечном итоге Каминези получили власть в городе, сначала на короткий период при Гуечеллоне V (в период 1235—1242 годов), затем закрепились надёжно при Герардо (в 1283 году) и его сыне Ридзардо II. Последнего сверг его брат Гуечеллоне VII, который 15 декабря 1312 года утратил синьорию Каминези в Тревизо.

Фамильная ветвь Верхних Каминези пресеклась в 1335 году после смерти сына Гуечеллоне VII Ридзардо Нового, часто называемого в литературе Риццардо VI (вдова построила для его упокоения сохранившийся доныне саркофаг в церкви Санта Джустина в Витторио-Венето), феоды покойного перешли в собственность Венеции. Нижние Каминези получили в 1339 году венецианское дворянство, участвовали в войне Кьоджи, то на стороне Венеции, то против. Род прекратился в 1422 году, его феоды также отошли Венеции.

Персоналии 
 Гуечеллоне V, из ветви Нижних Каминези, сын Бьякуино, родился около 1208 года, синьор Тревизо сначала единоличный, в период после 1235 года, а в 1239—1242 годах — вместе с , умер в 1242 году.

 Бьякуино II, сын Гуечеллоне, внук Габриэле, родился около 1220 года, во внутренней политике Тревизо выступал на стороне гвельфов, умер в июле 1274 года.
 Герардо, сын Бьякуино II из рода Верхних Каминези, родился около 1240 года, с 1266 года — капитан-генерал Фельтре и Беллуно, с 1283 года — капитан-генерал Тревизо, безуспешно пытался установить контроль над Фриули, так же бесплодно конфликтовал с Аквилейским патриархом. Верный идеям гвельфов, всё же стремился к взвешенной политике и, маневрируя между партиями, сумел привлечь на свою сторону значительное число гибеллинов, развивал отношения со Святым Престолом, покровительствовал поэтам и художникам. При этом применял жестокие меры поддержания власти, считался виновным в смерти , а также епископа Фельтре и Беллуно Якопо. Умер в марте 1306 года. Упоминается в «Божественной комедии» Данте как «добрый Герардо» («Чистилище», Песнь XVI, стихи 121—140).
 Ридзардо II, сын Герардо, родился в 1274 году. С 1306 года — правитель Тревизо. Во Фриули столкнулся со всеобщим восстанием нобилитета и пополанов, возмущённых его тиранией, противостоял Аквилейскому патриарху, вызвал подозрения Венеции в причастности к заговору  против Республики, в 1311 году купил у императора Священной Римской империи Генриха VII титул имперского викария. Во внутренней политике после долгих колебаний склонился на сторону гибеллинов, вследствие чего прогвельфская знать составила заговор, вероятно при поддержке Падуи, и в 1312 году Ридзардо был убит. Упоминается в «Божественной комедии» Данте («Рай», Песнь IX, стихи 49-51).
 Гуечеллоне VII, второй сын «доброго Герардо», родился в конце XIII века. Получил власть в Тревизо, свергнув своего старшего брата Ридзардо II. Вернул политические симпатии Каминези гвельфам, оказывал помощь Падуе в борьбе с правителем Вероны Кан Гранде I делла Скала, безуспешно пытался получить синьорию в Падуе. В 1312 году, после очередного мощного восстания, синьория Каминези в Тревизо была утрачена навсегда. В 1313 году потерял синьории в Фельтре и Беллуно, сумев вернуть их ненадолго в 1316-1322 годах, умер в 1324 году. 
 Ридзардо Новый, сын Гуечеллоне VII и Мабилии ди Сан Бонифачио, родился в конце XIII века. Принял участие в коалиции против Иоганна Люксембургского, в 1335 году умер, и фамильная ветвь Верхних Каминези пресеклась.
 Гайя, дочь Герардо, родилась не позднее 1270 года, первая поэтесса, писавшая на вульгарной латыни, умерла в 1311 году. Упоминается в «Божественной комедии» Данте («Чистилище», Песнь XVI, стих 140).
 Ридзардо IV, из рода Нижних Каминези, сын Гуечеллоне VIII и Беатриче делла Прата, родился в последнее десятилетие XIII века, умер не позднее 1358 года
 Тольберто, из ветви Нижних Каминези, сын Гуечеллоне VI и Беатриче ди Бонапарте, родился в 1263 году, умер в 1317 году.
 Герардо, из ветви Нижних Каминези, сын графа Ченедо и синьора Солигетто Тольберто, родился возможно в 1340-х годах.
 Гуечеллоне, сын Герардо из рода Нижних Каминези, синьор Портобуффоле и Маддалена де Росси, родился в 20-х годах XIV века, умер не позднее 1392 года.
 Бьякуино IV, из рода Нижних Каминези, второй сын Гуечеллоне VI и Беатриче ди Бонапарте, родился в 1269 или 1270 году

Примечания

Литература 
 Federici, Notizie storiche genealogiche della famiglia da Camino, in Verci, Storia della Marca Trevigiana, VIII (poco sicure);
 A. Marchesan, Gaia da Camino, Treviso 1904;
 G. B. Picotti, I Caminesi, Livorno 1905;
 F. Ercole, Comuni e signori nel Veneto, in Nuovo archivio veneto, n. s., XIX (1910), p. 255 segg., ora nel vol. Dal Comune al Principato, Firenze s. a.;

Статьи 
 G. B. Picotti, in Giornale dantesco, XII (1904),
 G. Biscaro, in Nuovo archivio veneto, n. s., XXVIII (1914), p. 388 segg., in Mem. stor. forogiuliesi, XIX (1923), p. 189 segg., e in Studi medievali, n. s., I (1928), p. 74 segg.

Ссылки 
 Camino, da (Caminesi)//Treccani Enciclopedie on line
 CAMINO// Treccani Enciclopedia Italiana (1930)

Тревизо